Багаев (ос. Багатæ) — фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:

 Багаев, Алан Спартакович (род. 1991) — российский футболист.
 
 Багаев, Антон Вячеславович (род. 1979) — российский футболист.
 Багаев, Вячеслав Владимирович (род. 1958) — российский тренер по вольной борьбе, арбитр.
 Багаев, Георгий Никифорович (1920—1999) — герой Великой Отечественной войны.
 Багаев, Дмитрий Поликарпович (1884—1958) — советский фотограф и краевед.
 Багаев, Дэги Имранович (1942—2015) — советский и российский тренер по вольной борьбе.
 
 
 Багаев, Мударис Басирович (1951—2022) — башкирский поэт, драматург, детский писатель, фантаст, журналист.
 Багаев, Муса Харонович (род. 1941) — чеченский историк и археолог.
 Багаев, Николай Алексеевич (1928—2002) — бригадир водителей автомобилей, Герой Социалистического Труда.
 Багаев, Павел Егорович (1900—1989) — советский военачальник, генерал-майор авиации.